Spiridonow bzw. Spiridonov ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Sergejewitsch Spiridonow (1951–1998), russischer Leichtathlet
 Andrei Spiridonow (* 1982), kasachischer Eishockeyspieler
 Emil Nikolajewitsch Spiridonow (1925–1981), sowjetisch-russischer Admiral, Kommandeur der Pazifikflotte 
 Eugen Spiridonov (* 1982), russisch-deutscher Kunstturner
 Iwan Wassiljewitsch Spiridonow (1905–1991), sowjetischer Politiker
 Maxim Wladimirowitsch Spiridonow (* 1978), russischer Eishockeyspieler
 Nikola Spiridonow (1938–2021), bulgarischer Schachspieler
 Nikolai Iwanowitsch Spiridonow (1906–1938), jukagirisch-sowjetischer Ethnograf und Schriftsteller (Künstlername Tėki Odulok) 
 Scheko Spiridonow (1867–1945), bulgarischer Bildhauer und Hochschullehrer
 Wadim Semjonowitsch Spiridonow (1944–1989), sowjetischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Wassili Spiridonowitsch Spiridonow (1878–1952), russischer und sowjetischer Literaturwissenschaftler

Siehe auch:
 Spiridonowa